Martin Barre (ur. 1924, zm. 1993) – francuski malarz
 Martin Barre (ur. 1946) – brytyjski gitarzysta zespołu Jethro Tull